50 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, które odbyły się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu na krótkim basenie 2016. Eliminacje i półfinały miały miejsce 8 grudnia, a finał 9 grudnia.

Mistrzynią świata została Dunka Jeanette Ottesen, która uzyskała czas 24,92 i o 0,35 s wyprzedziła Amerykankę Kelsi Worrell (25,27). Brązowy medal zdobyła reprezentantka Japonii Rikako Ikee, ustanawiając rekord świata juniorek (25,32).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 09:51 czasu lokalnego.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się o 19:15 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 18:37 czasu lokalnego.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

K